Make love, not war () — антивоенный лозунг, приуроченный к войне во Вьетнаме.

Рождение лозунга 
Бытует мнение, что фраза была впервые озвучена Джоном Ленноном в последней строке его песни «Mind Games» ('I want you to make love, not war, I know you’ve heard it before'). Однако на самом деле «создателем» фразы по праву считается  (1917—1999) — социальный критик и фольклорист. Считается, что она была произнесена во время лекции в Университете Огайо в 1963 году.

Использование в поп-культуре 
 Слоган был использован в двух песнях 1973-го года: «Mind Games» Джона Леннона и «No More Trouble» Боба Марли;
 Фигурирует в песне 1988-го года «A Little Respect» Erasure;
 В фильме 1989-го года «Поле его мечты» эту фразу придумал вымышленный персонаж Теренс Манн;
 Персонаж «Поп», из футуристического мюзикла группы Queen 2002-го года «We Will Rock You», в начале шоу кричит: «Make love, not war!»;
 В фильме 2019-го года «Мстители: Финал» в своем камео Стэн Ли проезжая на своей машине мимо солдат выкрикивает: «Занимайтесь любовью, а не войной!».

Примечания

Литература 
 Rosemont, Penelope. Dreams and Everyday Life: A Sixties Notebook. Chicago: Charles H. Kerr, 2008:40-41.
 Dudar, H., "Love and death (and schmutz): G. Legman’s second thoughts, " Village Voice, May 1, 1984, pp. 41-43.

Политические лозунги США
Пацифизм
Антивоенное движение против войны во Вьетнаме